Outono
Autumn (banda)
Autumn (álbum)

Desambiguações de música